Лі Чжи — імператор Тан у 649—683 роках
 Лі Чжи — китайський мислитель періоду занепаду династії Мін